Antonio Álvarez Alonso (Martos, Jaén, 1867 - Cartagena, 1903), pianista, compositor i director de sarsueles espanyol
 Antonio Álvarez Lleras (Bogotà, 1892-1956), dramaturg colombià, fundador del Teatre modern a Colòmbia 
 Antonio Álvarez-Ossorio Barrientos (~1880 - després de 1951), militar espanyol de la Guàrdia Civil, que participà en l'alçament militar del 36
 Antonio Álvarez Pérez (Almendralejo, Extremadura, 1975), futbolista espanyol que juga com a migcampista 
 Antonio Álvarez Solís o Antonio Álvarez Méndez (Madrid, 1929 - 2020), periodista espanyol
 Antonio María Álvarez Tomás (Atlàntic, 1785 - Madrid, 1848), militar espanyol, Capità general d'Aragó